Raivio est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Derek Raivio (né en 1984), joueur américain de basket-ball
Juha Raivio (né en 1972), musicien finlandais
Matti Raivio (1893-1957), fondeur finlandais
Nik Raivio (né en 1986), joueur belge de basket-ball

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois